Гран-при Франции 1958 года — гонка Формулы-1, состоявшаяся 6 июля 1958 года на трассе Реймс-Гу, шестой этап чемпионата мира. На десятом круге гонки погиб итальянский гонщик Луиджи Муссо — его автомобиль вылетел с трассы в шпильке Muzione и рухнул в кювет, а гонщик был выброшен из машины. От полученных травм скончался в тот же день в больнице недалеко от трассы.

Также, эта гонка стала последней в карьере для пятикратного чемпиона мира — Хуана Мануэля Фанхио.

Гонка 

|}

 Последняя гонка для Хуана Мануэль Фанхио.
 Последняя и единственная в сезоне победа Хоторна - в последний раз он побеждал в Гран-при Испании 1954 года.
 Поул-позиция: Майк Хоторн — 2:21,7
 Быстрый круг: Майк Хоторн — 2:24,9

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки